

Малибайський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккулинський район, Павлодарська область
 Малибайський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область